

Géographie 

 Volkhov, ville de Russie située dans l'oblast de Léningrad.
 Volkhov, rivière russe circulant dans la partie nord-ouest du pays.

Histoire militaire 

 Volkhov, cuirassé russe mis à l'eau en 1911. D'abord baptisé Petropavlovsk il prit successivement les noms de Marat et Volkhov.
 Volkhov, pseudonyme utilisé par le général soviétique Andreï Vlassov lors de sa mission en Chine en 1938.
 Front de Volkhov, groupe d'armées soviétique ayant opéré durant la Seconde Guerre mondiale.
 Bataille de Volkhov ou bataille de Liouban, bataille de la Seconde Guerre mondiale ayant opposés Allemands et Soviétiques de janvier à .

Voir aussi